La Estación Polvaredas, Departamento Las Heras se sitúa a 2400 , este pueblo tuvo actividad ferroviaria desde 1943 cuando se inaugura su estación. Entre sus casas de piedra se destacan talleres levantados para poder mantener y limpiar las instalaciones y vías férreas después de las tormentas invernales.

En este punto, cuyo nombre alude al intenso polvo que levantan las corrientes encontradas de vientos, el Regimiento 2º de Vanguardia del Ejército de los Andes estableció su cuarto campamento. Fue comandado por el general Las Heras durante la campaña sanmartiniana a Chile. 

Las ruinas corresponden a la antigua estación Zanjón Amarillo. Era la principal de la zona y fue destruida por el violento aluvión del 10 de enero de 1934, producido por la fractura del dique natural sobre el río Plomo, en glaciares de la alta cordillera. Un increíble murallón de barro, agua y piedras, de más de 10 m de altura, irrumpió por el río, arrasando todo a su paso.

Actualmente se utiliza como base de escalada y expediciones deportivas en general, además aún se encuentra allí la locomotora barre nieve.

Véase también 
 Polvaredas (Mendoza)

Enlaces externos 
 Coord.geográficas e imágenes satelitales

Localidades de Mendoza
Departamento Las Heras
Estaciones de ferrocarril de la provincia de Mendoza